Die Bulgarische Fußballmeisterschaft 1925 war die zweite Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Es nahmen die sechs regionalen Meister teil.

Wladislaw Warna gewann im Finale mit 2:0 gegen Lewski Sofia und war damit der erste Titelträger, nachdem die Vorsaison abgebrochen wurde.

Teilnehmer 
 BP 25 Plowdiw
 Lewski Sofia
 Wladislaw Warna
 Asenowets Sliwen
 Lewski Dupniza
 Orel Wraza

Endrunde

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

1925
Fußballsaison 1925